BSME:

 BSME (учёная степень) — Бакалавр наук в области машиностроения (BSME). Bachelor of Science in Mechanical Engineering (BSME) Degree.

 BSME (Британские школы на Ближнем Востоке) — Британские школы на Ближнем Востоке BSME - British Schools in the Middle East.
 BSME (Британское общество редакторов журналов) — Британское общество редакторов журналов BSME - The British Society of Magazine Editors.